Lethyna är ett släkte av tvåvingar. Lethyna ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrflugor
Lethyna